Вірний — місто Алмати, до 1921 мало назву Вірний, потім — Алма-Ата; найбільше місто Казахстану.
 Вірний син (бронепотяг) — панцерний потяг збройних сил УНР.
 Микола Вірний (* 25 листопада 1923 — † 28 жовтня 2007) — український радіожурналіст, редактор, публіцист, письменник. Справжнє ім'я Микола Олександрович Француженко.

Див. також